Messier 77 (M77), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
 M77 (Denemarken), zie Nørresundbygrenen
M77 (Groot-Brittannië)